Карпантье́ (встречаются также написания: Карпентье, Карпентьер; ) — французская фамилия.

Известные носители 
 Карпентьер, Алехо (1904—1980) — кубинский писатель русско-французского происхождения.
 Карпантье, Жан-Батист (Ле Карпантье; Лекарпантье; 1759—1829) — французский революционер, известный своими жестокостями в Вандее.
 Карпантье, Жорж (1894—1975) — французский боксёр.
 Карпантье, Жюль (1851—1921) — французский пионер кинематографа, изобретатель.
 Карпантье, Патрик (род. 1971) — канадский автогонщик.
 Карпентье, Питер де (1586/1588 — 1659) — пятый генерал-губернатор Голландской Ост-Индии.
 Карпантье, Эварист (1845—1922) — бельгийский художник, автор картин на сюжеты из Вандейского мятежа.

См. также 
 Карпентьери
 Шарпантье
 Карпентер